A Team DSM (UCI csapatkód: DSM; korábban Skil-Shimano, Project 1T4I, Argos–Shimano, Giant-Shimano, Team Giant–Alpecin, illetve Team Sunweb) egy német profi országúti kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik, ami a legmagasabb osztály az országútikerékpár-csapatok között.

Keret (2023) 

Kerékpárcsapatok